Türck ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Türck  (* 1968), deutscher Fernsehmoderator und Sänger
 Ludwig Türck (1810–1868), österreichischer Mediziner

Siehe auch:
 Thürk
 Türcke
 Türk
 Türke
 Heinrich Turck